Orival (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Orival (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes